Sezóna 2006/2007 byla 33. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal Club Gel Puigcerdà.

Konečná tabulka základní části

Play off 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2006
Lední hokej v roce 2007